Премия Кирби () — награда за достижения в области индустрии комиксов, присуждавшаяся с 1985 по 1988 год журналом  и курируемая сотрудником издательства  Дэйвом Олбричем. Награда вручалась по результатам голосования выборного жюри и названа в честь американского писателя и художника Джека Кирби.

В 1987 году возник конфликт относительно того, когда Олбрич и Fantagraphics, издатель Amazing Heroes, произошел спор по поводу прав на владение наградами. Компромисс удалось достичь только путём отмены премии в 1988 году. Вместо неё были созданы две новые премии: Премия Айснера, курируемая Ольбрихом и названная в честь Уилла Айснера, и Премия Харви, названная в честь Харви Куртцмана.

Лауреаты

Лучший отдельный выпуск 
 1985 Swamp Thing Annual #2, авторы Алан Мур, Стив Бисетт Джон Тотлебен (DC Comics)
 1986 Daredevil #227, авторы Фрэнк Миллер, Дэвид Маззучелли (Marvel Comics)
 1987 Batman: The Dark Knight Returns #1, авторы Фрэнк Миллер, Клайс Янсон и Линн Вэлли (DC)

Лучшая продолжающаяся серия 
 1985 Swamp Thing, авторы Алан Мур, Стив Бисетт, Джон Тотлебен (DC)
 1986 Swamp Thing, авторы Алан Мур, Стив Бисетт, Джон Тотлебен (DC)
 1987 Swamp Thing, авторы Алан Мур, Стив Бисетт, Джон Тотлебен (DC)

Лучшая чёрно-белая серия 
 1985 Cerebus, автор Дэйв Сим (Aardvark-Vanaheim)
 1986 Love & Rockets , авторы Гилберт Эрнандес и Хайме Эрнандес (Fantagraphics)
 1987 Cerebus, автор Дэйв Сим (Aardvark-Vanaheim)

Лучшая законченная серия 
 1985 Кризис на Бесконечных Землях, авторы Марв Вольфман и Джордж Перес (DC)
 1986 Crisis on Infinite Earths,авторы Марв Вольфман и Джордж Перес (DC)
 1987 Watchmen , авторы Алан Мур и Дэйв Гиббонс (DC)

Лучшая новая серия 
 1985 Zot!, авторы Скотт МакЛауд (Eclipse Comics)
 1986 Miracleman, авторы Алан Мур и команда различных художников (Eclipse)
 1987 Watchmen, авторы Алан Мур и Дэйв Гиббонс (DC)

Лучший графический альбом 
 1985 Beowulf (First Comics)
 1986 The Rocketeer, автор Дэйв Стивенс (Eclipse)
 1987 Batman: The Dark Knight Returns, авторы Фрэнк Миллер и Клаус Янсон (DC)

Лучший художник 
 1985 Дэйв Стивенс за работу над The Rocketeer (Comico)
 1986 Стив Руд за работу над Nexus (First)
 1987 Билл Сайнкевич за работу над Elektra: Assassin (Marvel)

Лучший писатель 
 1985 Алан Мур за работу над Swamp Thing (DC)
 1986 Алан Мур за работу над Swamp Thing (DC)
 1987 Алан Мур за работу над Watchmen (DC)

Лучший писатель/художник (один или команда) 
 1986 Фрэнк Миллер и Дэвид Маззучелли за работу над Daredevil (Marvel)
 1987 Алан Мур и Дэйв Гиббонс за работу над Watchmen (DC)

Лучшая команда художников 
 1985 Стив Биссетт и Джон Тотлебен за работу над Swamp Thing (DC)
 1986 Джордж Перес и Джерри Одвей за работу над Crisis On Infinite Earths (DC)
 1987 Фрэнк Миллер, Клаус Янсон и Линн Вэлли за работу над Batman: The Dark Knight Returns (DC)

Лучшая обложка 
 1985 Swamp Thing #34, авторы Стив Биссетт и Джон Тотлебен (DC)

Зал славы 
 1987 Карл Баркс
 1987 Уилл Айснер
 1987 Джек Кирби

Примечания 

Премии в комиксах
Награды, появившиеся в 1985 году
Исчезли в 1988 году
Награды по алфавиту
Литературные премии США